VCS kan stå för följande saker:

 Atari 2600, Video Computer System, spelkonsol.
 Veritas Cluster Server, en datormodell.
 IATA:s kod för Chu Lai Airport, Con Son, Con Dao, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam